

Patronymes 
Abakoumov (masculin ; ) ou Abakoumova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Igor Abakoumov (1981-), coureur cycliste belge d'origine russe ;
 Maria Abakoumova (1986-), athlète russe spécialiste du lancer du javelot ;
 Viktor Abakoumov (1894?-1954), chef de la direction du contre-espionnage soviétique.

Patronyme russe